John D. Hoblitzell, Jr.  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Nyugat-Virginia, 1958).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Nyugat-Virginia állam szenátorai
1912-ben született személyek
1962-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Az amerikai Republikánus Párt szenátorai